El término GM, una sigla, puede significar, en esta enciclopedia:

Gente de Madrid, programa de Onda Cero.
Game Maker, software para programación de videojuegos.
Game Master , maestro del juego.
General MIDI, estandarización para sintetizadores.
General Motors, empresa fabricante de automóviles.
Gran Maestro, título ajedrecístico.
 Siglas en inglés de gerente general (General Mánager).

Siglas